Mellanholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mellanholmen, Åland, Vårdö, 
 Mellanholmen, Raseborg, Nyland,

Se även
Mellan-Holmtjärn
Millan Holm